MacEwan steht für:

 MacEwan (Edmonton), Wohngebiet in Edmonton, Alberta, Kanada
 MacEwan Glen, vorstädtische Nachbarschaft im Nordwesten von Calgary, Alberta, Kanada
 MacEwan University in Edmonton, Alberta

MacEwan ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander MacEwen (1875–1941), schottischer Solicitor, Provost und erster Vorsitzender der Scottish National Party
 Grant MacEwan (1902–2000), kanadischer Politiker, Publizist und Agrarwissenschaftler
 Jimmy MacEwan (1929–2017), schottischer Fußballspieler
 John MacEwan (1878–1964), US-amerikanischer Fußballspieler und -funktionär
 Nairn McEwan (* 1941), schottischer Rugby-Union-Spieler und -Trainer
 Neven MacEwan (* 1934), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Sydney MacEwan (1908–1991), schottischer Tenor

Siehe auch:
 MacEwen
 McEwan
 McEwen